Antartide
 Ghiacciaio Taylor – ghiacciaio della Terra della Regina Vittoria
 Ghiacciaio Taylor – ghiacciaio della Terra di Mac. Robertson

Stati Uniti d'America
 Ghiacciaio Taylor – ghiacciaio degli Stati Uniti d'America